La 10 km inseguimento femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2012 si è svolta il 4 marzo 2012 alle 16'00 (UTC+1). Hanno partecipato le prime 60 atlete classificate nella 7,5 km sprint femminile.

Risultati 

Inseguimento femminile